Die 1. Amateurliga Südbaden 1976/77 war die 27. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – der heutigen Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der Freiburger FC, der auch die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd für sich entschied. Der SC Baden-Baden und der Lahrer FV 03 mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Die Aufsteiger für die folgende Saison waren der FC Gottmadingen, der VfR Rheinfelden und der VfR Achern.

An der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1977 nahm der SC Freiburg als Südbadischer Vertreter teil. Bereits in der Vorrunde musste man sich dem Berliner Vertreter BFC Preussen geschlagen geben.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd

Einzelnachweise 

1976
Fußballsaison 1976/77